

Codici 
 AED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aleneva (Alaska) (Stati Uniti)
 AED – codice valutario ISO 4217 del Dirham degli Emirati Arabi Uniti, valuta degli Emirati Arabi Uniti

Mitologia
 Aed – figura della mitologia irlandese

Onomastica
Áed – forma irlandese antica del nome proprio di persona maschile Aodh

Sigle
 Automated external defibrillator – Defibrillatore automatico esterno